

Wydarzenia 

 Król Persów Dariusz wraz ze swoją armią przeszedł obok Odessos.